Ліняреш () — португальська власна назва.

Топоніми

Ліняреш (Карразеда-де-Ансіайнш) — парафія.
 Ліняреш (Паредеш-де-Кора) — парафія.
 Ліняреш (Селоріку-да-Бейра) — парафія.